Hasselriis är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gudrun Hasselriis - politiker
 Louis Hasselriis - skulptör

Danska efternamn